Brainiac – fikcyjna postać z komiksów DC Comics, złoczyńca i wróg Supermana.
 Brainiac – amerykański zespół indie rockowy.
 Brainiac – brytyjski program popularnonaukowy i rozrywkowy z lat 2003-2008.
  Brainiac: History Abuse – spin-off programu Brainiac.
 Brainiac – tytuł odcinka z drugiego sezonu serialu telewizyjnego Cień anioła.